Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы — парк города Омска, расположенный на Левобережье Иртыша рядом с Ленинградским мостом и через дорогу от природного парка «Птичья гавань». С февраля 2015 года имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения. Площадь парка вместе с Кировским островом составляет 268 га. Значительную её часть занимает единый зелёный массив, также имеется комплекс памятников, включая Вечный огонь и памятник «Мать-сибирячка».

История 
Территория будущего парка Победы сформировалась в том числе под влиянием строительства Ленинградского моста. В 1962—1968 годах здесь был организован питомник Горзеленстроя, для которого был привезён чернозём. В 1979—1981 годах уровень грунта поднялся из-за гидропульпы из Иртыша. У водоёмов на территории парка сформировались берега.

Культура и досуг 

Здесь начиналось развитие омского ролевого движения и проходит фестиваль воинской культуры «Щит Сибири».

В 2005 году в связи с реконструкцией и отсутствием творческих работников в парке было проведено только одно мероприятие. В апреле 2009 года, по инициативе национально-культурной общественности Омска, на территории парка состоялась высадка аллеи Дружбы народов.

Примечания

Ссылки 
 

Парки развлечений в России
Культура Омска
География Омска